François Marie Edmond Chevrot (1858-1944), médecin  français et  pionnier de la spéléologie française ;
 Georges Chevrot (1879 -1958), prélat, prédicateur et résistant français ;
 Jean Chevrot (1395 -1460,  évêque français ;
 Denis Chevrot (1988-) triathlète français .